Ashville (Alabama)
Ashville (Ohio)
Ashville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos